O Futebol Clube Paço de Sousa (sigla: FCPC) é um clube desportivo português da cidade de Penafiel, o clube foi fundado em 20 de Julho de 2006. Os seus jogos em casa são disputados no Campo do Cão Branco.

Clubes de futebol de Penafiel
Clubes de futebol fundados em 2006
Fundações em Portugal em 2006